Транспортное судно — судно, предназначенное для транспортировки различных грузов и пассажиров, а также для буксировки других судов и иных плавучих объектов. В военное время может использоваться для перевозки вооружения и войск.

 Торговое судно
 Военно-транспортное судно
 поисково-транспортное судно 
 Госпитальное судно (санитарно-транспортное судно / санитарное транспортное судно, СТС)

 Подводное транспортное судно

См. также 
 Баржа

Ссылки